Chwalla ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Chwalla (1901–1960), österreichischer Bautechniker
 Rudolf Chwalla (1900–1966), österreichischer Mediziner

Sonstiges:
 der deutsche Name des tschechischen Stadtteils Chvaly in Prag, Horní Počernice

Siehe auch:
 Chwala